Марше-ан-Бри () — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия. Департамент коммуны — Эна. Входит в состав кантона Эссом-сюр-Марн. Округ коммуны — Шато-Тьерри.

Код INSEE коммуны 02458.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 275 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 168 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 137 были экономически активными, 31 — неактивными (показатель активности — 81,5 %, в 1999 году было 70,8 %). Из 137 активных жителей работали 125 человек (70 мужчин и 55 женщин), безработных было 12 (3 мужчин и 9 женщин). Среди 31 неактивных 11 человек были учениками или студентами, 16 — пенсионерами, 4 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Марше-ан-Бри

Коммуны департамента Эна